NGC 3481 (другие обозначения — MCG -1-28-16, IRAS10569-0716, PGC 33097) — галактика в созвездии Чаши. Открыта Ормондом Стоуном в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3481
Чаша (созвездие)